Giovanni Bosco, een Italiaanse priester
 San Giovanni Bosco (Acireale), een plaats in de Italiaanse gemeente Acireale
 San Giovanni Bosco in via Tuscolana, een basiliek in Rome